Милан Пахер (род. 3 октября 1990) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2016).

Чемпион Словакии 2016 г.

В составе сборной Словакии участник 40-й Олимпиады (2012) в Стамбуле.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словакии